Nadab bezeichnet:
 den Priester Nadab, dessen Vater der Hohepriester Aaron war. 
 den zweiten König des Nordreichs Israel.